Sinjawski oder Synjawskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sinjawski (* 1977), weißrussischer Skispringer
 Andrei Donatowitsch Sinjawski (1925–1997), russischer Schriftsteller und Dissident
 Wolodymyr Synjawskyj (1932–2012), sowjetischer Ringer